, un village d'Achaïe.
 Fília, un village de l'île de Lesbos.
 , un village de Thessalie.
 , un village de Xánthi